Lancia puede referirse a:

 la marca italiana de automóviles Lancia;
 la marca italiana de vehículos comerciales e industriales Lancia Veicoli Industriali (Posteriormente Lancia Veicoli Speciali);
 el empresario y piloto italiano Vincenzo Lancia;
 el empresario y piloto italiano Gianni Lancia;
 en automovilismo, la Scuderia Lancia;
 el edificio de oficinas turinés Torre Lancia;
 la excavación arqueológica astur y romana de Lancia en la provincia de León;
 la familia de nobles sicilianos de Lancia.